

Patronyme

 les Maguire sont une dynastie irlandaise qui régna sur le Fermanagh de 1282 à 1625.
Alex Maguire (né en 1959) est un pianiste et claviériste anglais.
Chris Maguire (né en 1989) est un footballeur écossais.
Eleanor Maguire (née en 1970), est une neuroscientifique irlandaise.
Emily Maguire (née en 1987) est une joueuse de hockey sur gazon britannique.
Gregory Maguire (né en 1954) est un auteur américain.
Harry Maguire (né en 1993) est un footballeur anglais.
James Maguire (né en 1939) est un basketteur canadien.
Jeff Maguire (né en 1952) est un scénariste américain.
Joseph Maguire (né en 1952) est un vice-amiral américain.
Kevin Maguire (né en 1960) est un dessinateur de bande dessinée américain.
Mary Maguire (1919-1974)  est une actrice australienne.
Sean Maguire (né en 1976), est un acteur irlandais.
Sean Maguire (né en 1994), est un footballeur international irlandais.
Sharon Maguire (née en 1960) est une réalisatrice britannique.
Stephen Maguire (né en 1981) est un joueur de snooker écossais.
Tobey Maguire (né en 1975) est un acteur américain.
Thomas Maguire (1776 - 1854) était un vicaire général, un prêtre catholique, un éducateur, un lexicographe et un écrivain canadien.

Toponymie
L'avenue Maguire est l'une des principales artères commerciales de Québec.

Film
Jerry Maguire est un film américain sorti en 1996 où Tom Cruise y incarne le personnage éponyme, agent de sportifs professionnels américains.

Patronyme irlandais